Gračac steht für:

 Gračac (Zadar), eine kleine Stadt in der Gespanschaft Zadar in Kroatien
 Gračac (Vrnjačka Banja), ein Dorf in der Gemeinde Vrnjačka Banja in Serbien
 Bački Gračac, ein Dorf in der westlichen Batschka in Serbien
 Gračac (Šibenik-Knin), ein Dorf in der Gespanschaft Šibenik-Knin in Kroatien
 Gračac (Bosnien und Herzegowina), ein Dorf in der Gemeinde Prozor in Bosnien und Herzegowina